Roy Roberts (1900-1975), acteur américain.
 Roy Roberts (né en 1942), chanteur et guitariste de blues américain.